La Punta ima više značenja:
 La Punta (Komo)
 La Punta (Piza)
 La Punta (Verona)